Marc Emig, né le  à Marseille, est un navigateur français.

Biographie 
Skipper professionnel depuis 1996, il est un spécialiste de la régate en équipage et du match racing. Marc Emig est un compétiteur complet depuis qu'il s'est engagé en 2003 dans les courses en solitaire. Sportif de haut niveau, ce marseillais est membre du Centre d’Entraînement Méditerranée. Marc Emig est diplômé de l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Parallèlement à son activité sportive, il est expert-maritime certifié EEA.

Palmarès 
dont 2 fois Vice-Champion du Monde, 5 fois Champion de France, 3 fois Vice-Champion de France, et...
 1994 :  du Tour de France à la voile
 1996 :  de la Transat Québec-Saint-Malo -  au championnat de Méditerranée de Match racing
 2002 :  du Championnat du monde de Corel 45
 2003 :  de la Solitaire du Figaro
 2004 :  de la Solitaire du Figaro -  de la Generali Solo -  du Tour de Corse à la voile
 2005 :  de la Solitaire du Figaro -  du Trophée BPE
 2006 :  de la Solitaire du Figaro -  de la Solitaire de la Méditerranée
 2007 :  du Trophée BPE -  de la Transat Jacques Vabre
 2008 :  de Cap Istanbul
 2009 :  de Europa Race - participation à 2 étapes
 2010 :  de Cap Istanbul -  de la Solitaire du Figaro
 2011 :  de Generali-Solo

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Archive - Marc Emig sur Planet'Voile
  Marc Emig

Skipper français
Naissance en janvier 1969
Naissance à Marseille
Élève des Arts et Métiers ParisTech